Isabella d'Aragona (1247-1271) – principessa aragonese, sposa di Filippo III di Francia
 Isabella d'Aragona (1271-1336) – sposa del re di Portogallo Dionigi I, venerata come santa
 Isabella di Maiorca (1280-1301) – figlia di Giacomo II di Maiorca e moglie di Don Juan Manuel
 Isabella d'Aragona di Sicilia (o Elisabetta) (ca. 1297-1341) – figlia di Federico III di Sicilia e di Sibilla Sormella
 Isabella d'Aragona (1302-1330) – principessa aragonese e regina consorte di Germania come moglie di Federico I d'Asburgo
 Isabella d'Aragona (1310-1349) – figlia del re Federico III di Aragona e moglie di Stefano II di Baviera
 Isabella d'Aragona (1380-1424) – principessa della Casa d'Aragona, fu contessa consorte di Urgell dal 1408 al 1413. 
 Isabella d'Aragona (1468-1533) – moglie di Federico d'Aragona
 Isabella d'Aragona (1470-1524) – duchessa di Milano e di Bari (1470-1524) e figlia di Alfonso II di Napoli.
 Isabella d'Aragona (1470-1498) – figlia di Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, divenne regina del Portogallo